91-я дивизия:
 91-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939
 91-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941
 91-я территориальная дивизия «Ха-Галиль» (Израиль)
 91-я авиационная дивизия 
 91-я гвардейская стрелковая дивизия 
 91-я мотострелковая дивизия 
 91-я кавалерийская дивизия СССР
 91-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 92-я дивизия